Avallone ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Avallone (1847–1926), italienischer Admiral
 Enzo Avallone (1955–1997), italienischer Balletttänzer
 Francis Thomas Avallone, Geburtsname von Frankie Avalon
 Marcello Avallone (* 1938), italienischer Filmregisseur
 Michael Avallone (1924–1999), US-amerikanischer Autor
 Salvatore Avallone (* 1969), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Silvia Avallone (* 1984), italienische Dichterin und Schriftstellerin

Avallone ist der Name folgender Unternehmen:
 Avallone Comercial, Industrial, Exportadora e Importadora, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Avallon (Begriffsklärung)